St. Louis Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. Louis Church (Massachusetts), ID-Nr. 83000722
 St. Louis Church (Ohio), ID-Nr. 79001951